Brier Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brier Hill (New York) im St. Lawrence County
 Brier Hill (Ohio) im Mahoning County
 Brier Hill (Pennsylvania) im Fayette County
 Brier Hill (Tennessee) im Lawrence County

Hügel in den Vereinigten Staaten:
 Brier Hill (Massachusetts)
 Brier Hill (Michigan)
 Brier Hill (New Hampshire)